Салім:
 Салім — місто, одне з  біблійних місць.
 Аґус Салім — індонезійський політичний діяч
 Фарук Салім — американський боксер-професіонал.